Натуральне число 416
 416 рік до нашої ери
 416 рік нашої ери